św. Flora, męczennica z Kordoby
 św. Flora z Beaulieu – francuska zakonnica